Misson ist der Name
 der französischen Gemeinde Misson im Département Landes

Misson ist der Familienname folgender Personen: 

 Joseph Misson (1803–1875), österreichischer Mundartdichter
 Laurent Misson (1971–2010), Forstwissenschaftler und Ökophysiologe
 Maximilien Misson (1650–1722), französischer Reiseschriftsteller und Pariser Parlamentsrat
 Tom Misson (1930–2017), britischer Geher 

Siehe auch:
 Missong